Het hertogdom Dentelin was een gebied van het Frankische Rijk ten tijde van de Merovingen, dat betwist werd tussen Neustrië en Austrasië. Het bevond zich in het gebied van het huidige westen van België en uiterst noordelijke deel van Frankrijk.

Dentelin maakte aanvankelijk deel uit van het erfdeel van de Neustrische koning Chlotharius II. Deze verloor het gebied echter ten voordele van zijn Austrasische neven Theudebert II en Theuderik II na de Slag van Dormelles in 599 of 600.

Toen Chlotarius zijn neven overleefde en in 613 de enige koning der Franken werd, ging Dentelin opnieuw naar hem. Nadien behoorde Dentelin voorgoed bij Neustrië, en speelt het hertogdom Dentelin ook geen enkele historische rol meer.

Geschiedenis van Vlaanderen